Název Okna má více významů:

lidské sídlo
 Okna (okres Česká Lípa) – obec v okrese Česká Lípa
 Okna (Polepy) – část obce Polepy v okrese Litoměřice
 Okna (Ralsko) – zaniklá ves v katastrálním území Jabloneček města Ralsko v okrese Česká Lípa

hydronymum
 Okna (potok) – potok v pohoří Vihorlat na Slovensku

jiný význam
 okno – stavební otvor
 hliníková okna

 lidový název (doslovný překlad) Windows

Rozcestníky - místopisné jméno